Такмичење у трчању на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 4. и 5. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. бранио је Марћин Левандовски из Пољске

Земље учеснице 
Учествовала су 51 такмичар из 21 земље.

  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)

  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)

  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 1.500 метара у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2021), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) ,

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2021.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 4. марта 2021. године. У финале пласирали су се по 2 првопласирана из 4 квалификационе групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 20:20, група 2 у 20:30, група 3 у 20:40, група 4 у 20:50.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

1Квалификован од стране судије

Финале 
Такмичење не одржано 4. марта 2021. године у 21:35.

Пролазна времена у финалу

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици у дворани